L'Insaisissable est un titre qui fait référence à :

Cinéma 
 L'Insaisissable, film allemand d'Oskar Roehler, sorti en 2000.

Mais aussi :
 L'Insaisissable Boireau, film français avec André Deed, sorti en 1916.
 L'Insaisissable beauté, film américain de Tod Browning, sorti en 1919.
 L'Insaisissable Frédéric, film français de Richard Pottier, sorti en 1946.
 L'Insaisissable pickpocket, film français de Segundo de Chomón, sorti en 1908.

 Malec l'insaisissable, film américain de Buster Keaton et Malcolm St. Clair, sorti en 1921.

Télévision 
 L'Insaisissable, téléfilm français d'Élisabeth Rappeneau, diffusé en 2004.

Romans 
 L'Insaisissable, roman de Liane de Pougy publié en 1898.
 L'Insaisissable, roman de Bruno Gay-Lussac publié en 1963.

Bande dessinée 
 L'Insaisissable, scénario de Roger Lécureux, dessins de Pierre Le Guen, de la série Nasdine Hodja, publiée en 1979.

Références 

Homonymie de titre